Чёрная сотня:
 Чёрная сотня — ультраправое движение в Российской империи.
 Чёрная сотня — сословие городских торговцев и ремесленников Русского государства.
 Чёрная сотня — форма административно-территориального деления в Российской империи.

См. также 
 Сотня